Sablik ist der Familienname folgender Personen:

 Aneta Sablik (* 1989), polnische Sängerin
 Franz Sablik (1847–1907), böhmischer Architekt 
 Karl Sablik (* 1942), Historiker
 Nico Sablik (* 1988), deutscher Synchronsprecher